Архе () — нерегулярный спутник планеты Юпитер с обратным орбитальным обращением. Принадлежит к группе Карме. Также обозначается как Юпитер XLIII.

Названа именем Архи, одной из муз в древнегреческой мифологии.

История открытия 

Архе была открыта группой учёных Гавайского университета под руководством Скотта Шеппарда в серии наблюдений, начиная с 31 октября 2002 года.
Сообщение об открытии сделано 18 декабря 2002 года.
Спутник получил временное обозначение S/2002 J 1.

Собственное название было присвоено 30 марта 2005 года.

Примечания 

Спутники Юпитера
Астрономические объекты, открытые в 2002 году